de 14e-eeuwse Franse alchemist Nicolas Flamel
het personage Nicolaas Flamel in de Harry Potter-reeks die op deze historische figuur gebaseerd is